Assunta Spina kan syfta på:

Assunta Spina (pjäs) – en pjäs av Salvatore di Giacomo
Assunta Spina (film, 1915) – en italiensk film i regi av Gustavo Serena och Francesca Bertini
Assunta Spina (film, 1930) – en italiensk film i regi av Roberto Roberti
Assunta Spina (film, 1948) – en italiensk film i regi av Mario Mattoli
Assunta Spina (TV-serie) – en italiensk miniserie från 2006